Por libertarismo se entiende:

Política 
Libertarismo clásico, sinónimo de anarquismo, grupo de ideologías que promueven la abolición del Estado.

Libertarismo, libertarianismo o liberalismo libertario, términos sinónimos que aglutinan a las ideologías que defienden la libertad individual, el antiestatismo y el mercado libre.
Libertarismo anarquista, forma de libertarismo que promueve la abolición del Estado. 
Libertarismo conservador, fusión de algunas ideas libertarias con ideas conservadoras.
Libertarismo de izquierda, sector del libertarismo autoidentificado como perteneciente a la izquierda política.
Paleolibertarismo, sector del libertarismo que promueve la unión del anarquismo libertario con el conservadurismo cultural.

Filosofía 
Libertarismo, filosofía (metafísica, ontología, antropología filosófica y ética) que adhiere a la idea del libre albedrío contra el determinismo.